Sangu peut être :
 Sangu, fleuve de Birmanie ;
 Sangu, langue bantoue du groupe sira du Gabon;
 , langue bantoue du groupe bena-kinga de Tanzanie.

Voir aussi 
 Sango